Amethi może dotyczyć:
 Amethi – miasto w północnych Indiach w południowo-zachodniej części stanu Uttar Pradesh (okręg Faizabad)
 Amethi – miasto w północnych Indiach w środkowej części stanu Uttar Pradesh (okręg Lucknow)